Fußeisen steht für:

 benagelte Holzschuhe, siehe Bergmähder
 Fußschellen zur Fesselung der Füße
 Tellereisen, eine aus Stahl gefertigte Falle